Bud Houser – discobolo e pesista statunitense
 Dan Houser – autore di videogiochi britannico
 Jerry Houser – attore e doppiatore statunitense
 Sam Houser – autore di videogiochi britannico naturalizzato statunitense
 Thomas Houser Graham – attore statunitense
 Walter Houser Brattain – fisico statunitense